El término Entrecanales se refiere a una familia de empresarios españoles, integrada por:

 José Entrecanales Ibarra (1899-1990).
 José María Entrecanales de Azcárate (1933-2008), hijo del anterior.
 Juan Entrecanales de Azcárate (1935- ), hijo del primero.
 José Manuel Entrecanales Domecq (1963- ), hijo del segundo.
 Juan Ignacio Entrecanales Franco (1965- ), hijo del tercero.
 Fundación José Manuel Entrecanales, fundada en 2009.